La Route nationale 16 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 16 en Algérie
 Route nationale 16 en Argentine
 Route nationale 16 en Belgique
 Route nationale 16 au Burkina Faso
 Route nationale 16 au Cameroun
 Route nationale 16 au Congo-Kinshasa
 Route nationale 16 en Finlande ;
 Route nationale 16 en France métropolitaine
 Route nationale 16a en France métropolitaine
 Route nationale 16b en France métropolitaine
 Route nationale 16 en Guinée
 Route nationale 16 en Italie
 Route nationale 16 au Luxembourg
 Route nationale 16 à Madagascar
 Route nationale 16 au Mali
 Route nationale 16 au Maroc
 Route nationale 16 en Pologne
 Route nationale 16 en Roumanie
 Route nationale 16 en Tunisie

Voir aussi